George Evans (1780–1852) ausztrál felfedező, földmérő
George Evans (1797–1867) az Amerikai Egyesült Államok szenátora Maine államból 1841–47 között
George Evans (?–) Lannan-díjas költő, író
George Evans (1994) angol labdarúgó